Рева́зов — осетинская либо армянская фамилия; имеет женскую форму Ревазова.

Известные носители:
 Ревазов, Арсен Анатольевич (род. 1966) — писатель, арт-фотограф, врач, предприниматель.
 Ревазов, Казбек Маирбекович (род. 1973) — российский футболист, полузащитник.
 Ревазов, Максим Александрович (род. 1938) — советский и российский учёный, лауреат Государственной премии СССР (1982).
 Ревазов, Сослан Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.
 Ревазов, Станислав (род. 1991) — российский актёр дубляжа.
 Ревазов, Эдвин Юрьевич (род. 1983) — артист балета, премьер Гамбургской государственной оперы (с 2010).
 Ревазов Алан Юрьевич (род. 1973) - режиссёр, хореограф, солист Парижского кабаре «Мулен Руж» (с 2000 года)

 Ревазова, Светлана Александровна — лауреат Государственной премии СССР (1987), депутат ВС СССР 11-го созыва.
 Ревазова, Сима Гамболовна (1929—2017) — советская и российская гармонистка, педагог, заслуженная артистка Российской Федерации.

См. также 
 Ревазовы — дворянский род